Мария Оскаровна Авейде (, Вятка — 8 апреля 1919, Екатеринбург) — активная участница борьбы за установление Советской власти в Поволжье и на Урале.

Биография 
Родилась  года в семье ссыльного поляка Оскара Авейде, присяжного поверенного. Брат Ярослав Авейде (1888-1921), член партии социалистов-революционеров.

В 1900 году окончила вятскую гимназию, занималась преподаванием на дому. С 1904 года — член Пермского комитета РСДРП. В 1905 году участвовала в революционных событиях в Перми, Мотовилихе, Екатеринбурге; член Екатеринбургского комитета партии; участвовала в создании Совета рабочих депутатов в Екатеринбурге. В феврале 1906 года — секретарь Уральской конференции РСДРП. Неоднократно подвергалась репрессиям. С 1908 года вела партийную работу в Самаре. 

Состояла в незарегистрированном браке с революционером Иваном Бушеном.

В 1917 году руководила группой агитаторов при Самарском губкоме РСДРП(б). После временного падения в июне 1918 году Советской власти в Самаре вошла в состав подпольного комитета РКП(б).

В сентябре 1918 года была арестована белогвардейцами и направлена на Дальний Восток, но под Иркутском бежала. Приехав в Екатеринбург, стала секретарём комитета РКП(б), вошла в состав подпольной группы Антона Валека.

Была арестована белочехами 31 марта 1919 года и 8 апреля расстреляна вблизи Верх-Исетского завода.

Память 
Именем Марии Авейде названы:
 улица в Самаре
 улица в Екатеринбурге.

Литература 
 Авейде Мария Оскаровна
 Гражданская война и военная интервенция в СССР: Энциклопедия /Гл. ред. С.С. Хромов. - М.: Сов. Энциклопедия, 1987. - 720 стр. , статья на стр. 20.
 

Горшенин А.В. Мария Оскарoвна Авейде (1884-1919): судьба женщины-ревoлюциoнерки в эпoху ревoлюций и Гражданскoй вoйны в Рoссии: монография / Горшенин Александр Владимирович ; Медицинский университет "Реавиз", Кафедра гуманитарных дисциплин. - Самара: Офорт, 2019. - 354 с.: ил.

Российские марксисты
Большевики
Революционеры России
Казнённые революционеры
Расстрелянные в РСФСР
Погибшие в Гражданскую войну в России